Eichorn ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Eichorn (1553–1615), deutscher Drucker, Verleger und Frankfurter Ratskämmerer
 Johann Eichorn (1524–1583), deutscher Buchdrucker und Verleger
 Johann Eichorn der Jüngere († nach 1573), deutscher Buchdrucker

Siehe auch:
 Eichhorn
 Aichhorn